Taeniochorista är ett släkte av näbbsländor. Taeniochorista ingår i familjen Choristidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Näbbsländor
Taeniochorista